Jiaobei kan syfta på följande platser:

Kina 

 Jiaobei (köping i Kina, Anhui), 
 Jiaobei (köping i Kina, Shandong), 

Robotskapade Kinaförgreningar